Без назви — річка в Україні у Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Ліва притока річки Синюхи (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 15 км, похил річки 6,1 м/км  площа басейну водозбіру 70,1 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 12,46  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,20 . Формується багатьма струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній околиці села Тишківки і тече через нього. Далі тече переважно на південний захід через село Богданівку і між селами Попівка та Федорівка впадає у річку Синюху, ліву притоку Південного Бугу.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Новомихайлівка.

Цікаві факти 
 У селі Тимошівка річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення в Кіровоградській області. Проходить територією Новоархангельського та Добровеличківського районів через Новоархангельськ — Добровеличківку — Помічну — Миколаївку. Загальна довжина — 81,7 км.).
 У XX столітті на річці існували свино,- птице-тваринні ферми (СТФ, ПТФ), газгольдери та газові свердловини, а у XIX столітті — водяні та вітрові млини.

Примітки

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Кіровоградської області
Річки Новоукраїнського району
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці
Річки України без назви